Cacaban kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Cacaban, Sumedang, by, 
 Cacaban, Kendal, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar